Christophe Delmotte – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Gabriel Delmotte – ingegnere, politico e imprenditore francese
 Henri Delmotte – drammaturgo e giornalista belga